Японская соккер-лига 1972 Дивизион 1 —8-й сезон высшего дивизиона Японская соккер-лига Дивизион 1.

Турнирная таблица

Символическая сборная
Сэта, Тацухико
Каваками, Нобуо

Ёсимура, Даисиро
Оги, Аритацу
Ямагути, Ёситада
Сугияма, Рюити

Мацунага, Акира
Камамото, Кунисигэ
Такада, Кадзуми

См. также
Вторая японская футбольная лига 1972

Ссылки
RSSSF 

Япония
1972
Спорт в Японии в 1972 году